792 (семьсот девяносто два) может значить:

 792 (число)
 792 год
 792 год до н. э.
 1792 год